Футбольная Конференция 2012/2013 годов — 34-й сезон Футбольной Конференции Англии и 9-й сезон в нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2012 года и завершился в мае 2013 года, матчем финала плей-офф.

Футбольная Конференция состоит из трех дивизионов. Это Национальная Конференция, Северная Конференция и Южная Конференция. Национальная Конференция является пятым по рангу и низшим общенациональным дивизионом Англии, располагаясь ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. Северная и Южная Конференции являются шестыми дивизионами в Англии. По завершении каждого сезона, победитель Национальной Конференции и победитель плей-офф выходят в Футбольную Лигу Англии, а шесть худших команд (по три из Северной и Южной Конференции), набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в 7 уровень лиг футбольных лиг Англии.

В Футбольной Конференции выступают как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы.

В сезоне 2012/13 Национальная Конференция носила название Blue Square BET Premier, Северная Конференция — Blue Square BET North, а Южная Конференция — Blue Square BET South.

Национальная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды вышедшие из Северной Конференции 2011/12
 Хайд
 Нанитон Таун

Команды вышедшие из Южной Конференции 2011/12
 Уокинг
 Дартфорд

Команды вылетевшие из Второй Футбольной лиги 2011/12
 Маклсфилд Таун
 Херефорд Юнайтед

Турнирная таблица

Северная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды вышедшие из Премьер дивизиона Северной Премьер-лиги 2011/12
 Честер
 Брэдфорд Парк Авеню

Команды вышедшие из Премьер дивизиона Южной Футбольной лиги 2011/12
 Брэкли Таун
 Оксфорд Сити

Турнирная таблица

Плей-офф

Южная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды вышедшие из Премьер дивизиона Истмийской лиги 2011/12
 Биллерики Таун
 Хорнчерч

Команды вылетевшие из Национальной Конференции 2011/12
 Бат Сити
 Хейз энд Идинг Юнайтед

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

2012
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 2012 году
Спорт в Великобритании в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013